Julie Myhre (ur. 29 lipca 1996) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Byaasen IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 4 stycznia 2013 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Steinkjer, gdzie uplasowała się na 7. pozycji w biegu na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 30 grudnia 2017 roku w Beitostølen, w biegu na 15 km stylem dowolnym uplasowała się na 43. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas 11 stycznia 2020 w Dreźnie, gdzie uplasowała się na 7. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Uwagi

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1996
Norwescy biegacze narciarscy